

Тшцинка — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Тшцинка — село в гміні Посвентне Воломінського повіту Мазовецького воєводства